Grupp D i Europamästerskapet i fotboll 2020 spelades mellan den 13 och 22 juni 2021 på Wembley Stadium i London och Hampden Park i Glasgow.

Tabell

Matcher

England mot Kroatien

{{Resultat med trupp|id=ENG-CRO
|nr       = 7
|bild     = ENG-CRO 2021-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = Raheem Sterling 
|mål2     = 
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 18497
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Raheem Sterling
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Skottland mot Tjeckien

{{Resultat med trupp|id=SCO-CZE
|nr       = 8
|bild     = SCO-CZE 2021-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Patrik Schick
|arena    = Hampden Park
|spelplats= Glasgow
|publik   = 9847
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Patrik Schick
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Tjeckien

{{Resultat med trupp|id=CRO-CZE
|nr       = 19
|bild     = CRO-CZE 2021-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Ivan Perišić 
|mål2     =  Patrik Schick
|arena    = Hampden Park
|spelplats= Glasgow
|publik   = 5607
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Luka Modrić
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Skottland

{{Resultat med trupp|id=ENG-SCO
|nr       = 20
|bild     = ENG-SCO 2021-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 20306
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Billy Gilmour
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Skottland

{{Resultat med trupp|id=CRO-SCO
|nr       = 31
|bild     = CRO-SCO 2021-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Nikola Vlašić Luka Modrić Ivan Perišić 
|mål2     =  Callum McGregor 
|arena    = Hampden Park
|spelplats= Glasgow
|publik   = 9896
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Nikola Vlašić
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tjeckien mot England

{{Resultat med trupp|id=CZE-ENG
|nr       = 32
|bild     = CZE-ENG 2021-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Raheem Sterling
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 19104
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Bukayo Saka
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp D